Мої Даніель Арап Даніе́ль арап Мої (нар. 1924) — кенійський політичний діяч, президент Кенії з 1978.
 Арап Лариса Іванівна — (*1958 р.) активістка мурманського відділення Об'єднаного Громадянського Фронту (ОГФ), яку деякі правозахисники вважають жертвою репресивної психіатрії Росії. 
 Арап — афро-американець; у Франції прийнято слово фр. Africain).